Станислав Замойский () — представитель рода Замойских:
 Замойский, Станислав (1519—1572) — польский магнат, ловчий хелмский, гетман надворный коронный, каштелян хелмский, староста белзский.
 Замойский, Станислав Костка (1775—1856) — граф, действительный тайный советник.